

Geografia 
 Passo delle Palade – valico alpino che mette in comunicazione Merano con Fondo in val di Non 
 Sbarramento le Palade –  sbarramento presso il passo omonimo 
 Strada statale 238 delle Palade – strada del Trentino-Alto Adige

Persone 
 George Emil Palade – biologo e medico romeno naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1974